Ви́ктор Аста́хов: Астахов, Виктор Васильевич (род. 1956) — советский самбист, чемпион мира.
 Астахов, Виктор Иванович (1922—1972) — историк и историограф, доктор наук, профессор.